Opi (település)
 OPI - az Országos Pedagógiai Intézet rövidítése